Erik Bergström kan avse:

Erik Bergström (möbelsnickare) (1704-1782), var en svensk möbelsnickare
Erik Bergström (ishockeymålvakt), är en svensk före detta ishockeymålvakt
Erik Bergström (militär), var en svensk militär (generallöjtnant)
Erik Bergström (fotbollsspelare), var en svensk amatörfotbollsspelare (försvarare)